Ostrá může označovat:

 Ostrá (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Ostrá (Malá Fatra) – vrchol v jihozápadní části Malé Fatry
 Ostrá (Velká Fatra) – vrchol v jihozápadní části Velké Fatry
 Ostrá (Vysoké Tatry) – uzlový štít ve Vysokých Tatrách
 Ostrá (Západní Tatry) – hora v Západních Tatrách
 Ostrá (Blatenská pahorkatina) (599,6 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, západně od Kramolína v okrese Plzeň-jih
 Ostrá (přítok Opavy) - potok v okrese Opava